Antoine Havet (1513-1578), religieux français de l'ordre des Dominicains ;
 Armand Havet (1795-1829), médecin, anatomiste, voyageur et botaniste français ;
 Ernest Havet (1813-1889), historien français ;
 Julien Havet (1853-1893), historien français ;
 Louis Havet (1849-1925), latiniste français ;
 Martine Havet (1950-2015), actrice et animatrice de télévision française ;
 Mireille Havet (1898-1932), écrivaine française ;
 Nadège Havet (1975-), femme politique française.